Валентин Валентинов Николов (роден на 15 октомври 2003 г.) е български футболист, който играе на поста ляво крило. Състезател на Миньор (Перник).

Кариера 
Николов е юноша на отбора от квартал "Надежда". Дебютира за тима на 27 октомври 2018 г. при победата с 0:2 като гост на Пирин (Благоевград).

Източници

Външни препратки 
 Профил на Николов в сайта soccerway.com

Български футболисти
Родени в София
Родени през 2003 година
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на Миньор (Перник)